Tenisový turnaj na okruhu WTA Brussels Open 2012 se konal ve dnech 1. až 26. května v Bruselu, hlavním městě Belgie na otevřených antukových dvorcích oddílu Royal Primerose Tennis Club. Turnaj byl součástí kategorie Premier a odměny činily 618 000 dolarů.

Dvouhra

Nasazení hráček 
Dvě nejvýše nasazené hráčky měly volný los do druhého kola.
  Agnieszka Radwańská (vítězka)
  Marion Bartoliová (2. kolo)
  Angelique Kerberová (odstoupila)
  Dominika Cibulková (čtvrtfinále)
  Roberta Vinciová (odstoupila)
  Jelena Jankovićová (1. kolo)
  Pcheng Šuaj (1. kolo)
  Kaia Kanepiová (semifinále)
  Anastasija Pavljučenkovová (1. kolo)
  Naděžda Petrovová (2. kolo)

 Jiné formy účasti na turnaji 
Následující hráčky obdržely do hlavní soutěže divokou kartu od pořadatelů:
  Tamaryn Hendlerová
  Jelena Jankovićová
  Alison van Uytvancková

Následující hráčky se probojovaly do hlavní soutěže z kvalifikace:
  Irina Falconiová
  Sania Mirzaová
  Urszula Radwańská
  Arantxa Rusová
  Bojana Jovanovská – jako šťastná poražená
  Lesja Curenková – jako šťastná poražená

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Čtyřhra 
 Nasazení párů 
  Květa Peschkeová /  Katarina Srebotniková (1. kolo)
  Raquel Kopsová-Jonesová /  Abigail Spearsová (1. kolo)
  Alicja Rosolská /  Čeng Ťie (finále)
  Bethanie Matteková-Sandsová /  Sania Mirzaová (vítězky)'''

Pavouk

Reference 

 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

Brussels Open
WTA Tour 2012
Sport v Belgii v roce 2012